

Sciences et techniques

Médecine 
 Classe ATC G03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Méningite, due à des causes autres et non précisées (G03), d'après la classification internationale des maladies.

Sciences de la Terre 
 G, pour , est une revue scientifique éditée par l'AGU.

Culture et société

Armes et armées 
 AEG G.III, un bombardier allemand ;
 Albatros G.III, un bombardier allemand ;
 Caudron G.3, un avion de reconnaissance français;
 HK G3, un fusil d'assaut allemand ;
 HMS G3, un sous-marin de la Royal Navy.
 La classe G3, un projet de croiseur de bataille de la Royal Navy annulé à cause du traité de Washington de 1922 ;
 G3, un ancien réacteur nucléaire militaire situé à Marcoule.

Entreprises et produits 
 Canon PowerShot G3, un appareil photo numérique de la marque Canon ;
 G3 ou 3G désigne la Troisième génération de normes de téléphonie mobile ;
 iMac G3, un ordinateur produit par Apple ;
 LG G3, un smartphone de la marque LG ;
 Logitech G3, une souris de la marque Logitech ;
 PowerPC G3, un microprocesseur ;
 Power Macintosh G3, un ordinateur produit par Apple.

Géopolitique 
 G3, surnom du Forum de dialogue Inde, Brésil, Afrique du Sud (IBAS).

Musique 
 G3, un groupe de musique.

Sports 
 Moskvitch G3,  un projet de Formule 1.

Transports 
 G3 AL 1215 à 1248, une série de locomotives à vapeur ;
 Gol Transportes Aéreos, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 BYD G3, une automobile de la marque chinoise BYD ;
 Léon Bollée G3, une automobile de la marque française Léon Bollée ;
 Pontiac G3, une automobile de la marque américaine Pontiac ;
 Route nationale slovène G3, une ancienne route en Slovénie ;
 Portique signalant un passage à niveau avec voies électrifiées en France.

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres